RoboCop, een Amerikaanse film van Paul Verhoeven
RoboCop (2014), een remake van bovengenoemde film
RoboCop (comic), een comic gebaseerd op de gelijknamige film uit 1987
RoboCop (computerspel), een computerspel gebaseerd op de gelijknamige film uit 1987
RoboCop (televisieserie), een televisieserie gebaseerd op de gelijknamige film  uit 1987